Rijksdag van Worms (829)
 Rijksdag van Worms (895)
 Rijksdag van Worms (926)
 Rijksdag van Worms (1188)
 Hofdag van Worms (1231)
 Rijksdag van Worms (1495)
 Rijksdag van Worms (1521)
 Rijksdag van Worms (1545)